

Gouvernement 

 Président : Denis Sassou-Nguesso
 Premier ministre : Louis-Sylvain Goma

Événements 

  : inauguration du champ pétrolier Yanga-Marine par le président Denis Sassou-Nguesso
 2- : visite du président centrafricain André Kolingba
  : création du diocèse de Ouesso à partir du diocèse d'Owando ; son premier évêque est 
 25- : visite du secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais
 22- : visite du roi d'Espagne Juan Carlos  et de son épouse

Naissances

Décès

Voir aussi 
 1983 en Afrique